El término línea arqueada puede hacer referencia a:

 La línea arcuata del hueso ilion.
 La línea arcuata de la vaina de los músculos rectos abdominales.